Множество , принадлежащее векторному пространству , называется уравновешенным (закруглённым, сбалансированным), если для любого скаляра , такого что , выполняется соотношение
 
то есть для любого элемента  элемент , .

Примеры

Круг на плоскости, шар в  с центром в начале координат — выпуклые и уравновешенные множества.
Прямоугольник в :  — множество выпуклое и, вообще говоря, неуравновешенное.

См. также 

Звёздная область

Литература 
 .

Функциональный анализ
Топологические векторные пространства